Dattilo ima više značenja:
 Датило (Козенца)
 Датило (Трапани)